Ви́длицкая во́лость — волость в составе Олонецкого уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Видлицкий погост (Дьячкова гора).

В состав волости входили сельские общества, включающие 80 деревень:
 Княщинское общество
 Кондушское общество
 Кукшегорское общество
 Верхневидлицкое общество
 Нижегорское общество
 Верхнегорское общество
 Кинелахтинское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 4730 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 5639 человек. В волости насчитывалось 1191 лошадь, 2093 коровы и 4863 головы прочего скота.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 августа 1920 года в населённых карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна и волость вошла в состав Карельской трудовой коммуны. В 1923 году волость вошла в состав образованной Автономной Карельской ССР.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена, а её территория вошла в Видлицкий район.
 
В 1996—2004 г. существовала Видлицкая волость и муниципальное образование Видлицкое волостное управление в составе Республики Карелия.

В настоящее время территория Видлицкой волости относится в основном к Олонецкому району Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 52) .
 Видлицкая волость 

Волости Олонецкого уезда
Олонецкий район